Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2005 — 7-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в чеських містах Пльзень та Чеське Будейовіце, з 14 по 24 квітня 2005 року. Матчі відбувалися в «Пльзень Арена» та «Будвар Арена». Збірна США перегравши у фінальному матчі 5:1 канадців, стала  вдруге чемпіоном світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Данія - Німеччина 1:3, Фінляндія - Швейцарія 3:1  зараховуються в залік втішного раунду.

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Нагороди 

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Ондржей Павелець
Найкращий захисник:  Люк Бурдон
Найкращий нападник:  Філ Кессел

Збірна усіх зірок
Найкращий воротар:  Ондржей Павелець
Найкращі захисники:  Кріс Летанг -  В'ячеслав Буравчиков
Найкращі нападники:  Ніклас Бергфорс -  Мартін Ганзал -  Філ Кессел

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у місті Марибор (Словенія) з 3 по 9 квітня.

Група В 
Матчі проходили у місті Сосновець (Польща) з 2 по 8 квітня.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у місті Кохтла-Ярве (Естонія) 14 — 20 березня.

Група В 
Матчі проходили у місті Бухарест (Румунія) 21 — 27 березня.

Дивізіон ІІІ

Кваліфікація 
Матчі проходили у місті Анкара (Туреччина) 18 — 20 лютого 2005 року.

Турнір 
Матчі проходили у столиці Болгарії Софії 7 — 13 березня.

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2005 у хокеї з шайбою
Квітень 2005